Laphroaig bezeichnet:

 Laphroaig (Ort), Dorf auf der Islay, Argyll and Bute, Schottland
 Laphroaig (Whiskybrennerei), eine Whiskybrennerei in Schottland